Chichaoua steht für:
 Chichaoua (Provinz), Provinz in Marokko
 Chichaoua (Stadt), Stadt in Marokko
 Chichaoua (Fluss), Zufluss des Tensift in Marokko